Saint-Jean-le-Blanc puede referirse a: 

 Saint-Jean-le-Blanc, comuna francesa situada en Calvados.
 Saint-Jean-le-Blanc, comuna francesa situada en Loiret.